Теоделинда:

 Теоделинда (ум. 628) — лангобардская королева.
 Теоделинда Лейхтенбергская (1814—1867) — первая супруга Вильгельма Вюртембергского, 1-го герцога фон Урах.